Stadseiland (Arnhem), een wijk in Arnhem
 Stadseiland (Lelystad), een wijk in Lelystad